Olaf Aarvold (1899-1991) – politico norvegese
 Carl Douglas Aarvold (1907-1991) – giocatore di rugby inglese